Quintal kan syfta på följande:

 Ett annat ord för måttenheten centner

Geografi

Frankrike 

 Quintal, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,